Kruisbes, een vlezige vrucht die behoort tot het geslacht Ribes;
Sneeuwbes, een struik behorend tot de familie van de kamperfoelieachtigen.